Забло́цкий (, , ) — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Заблоцкий, Виталий Петрович (род. 1960) — украинский политик.
 Заблоцкий, Владимир Владимирович (1928—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Заблоцкий, Войцех (1930—2020) — польский архитектор и фехтовальщик-саблист, чемпион мира и призёр олимпийских игр.
 Заблоцкий, Михаил Александрович (1912—1996) — российский учёный, зоотехник-зверовод, основатель Центрального зубрового питомника в Приокско-Террасном заповеднике.
 Заблоцкий, Николай Иванович (1928—2000) — украинский и советский тренер по тяжёлой атлетике, заслуженный тренер Украины.
 Заблоцкий, Сергей Викторович (род. 1982) — российский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Заблоцкий, Тадеуш Лада (1811—1847) — польский поэт, этнограф, переводчик.
 Заблоцкий, Францишек (1754—1821) — польский поэт.
 Савич-Заблоцкий, Войнислав (1850 (или 1849) —1893) — белорусский поэт, прозаик и публицист.

 Заблоцки, Кортни — американская саночница.
 Заблоцкая, Ванда (1900—1978) — польский ботаник, миколог, фитопатолог.
 Заблоцкая, Лидия Александровна (род. 1998) — белорусская певица.
 Заблоцкая, Марина Михайловна — российский орнитолог, старший научный сотрудник Приокско-Террасного заповедника; дочь М. А. Заблоцкого.

См. также 
 Заблоцкий-Десятовский
 Заболоцкий